Intergaláctico es algo relacionado con el espacio existente entre galaxias.
 Espacio intergaláctico es el espacio existente entre galaxias.
 Viaje intergaláctico sería un viaje entre galaxias.
 Clan Bancario Intergaláctico En la saga de películas de la Guerra de las Galaxias, es una agrupación que lucha en contra de la Antigua República Galáctica.
Intergalácticos, discursos del EZLN.